Пукара ( — крепость):
 Пукара — традиционное название (из языка кечуа) доколумбовых оборонительных сооружений в Андском регионе Южной Америки.
 Пукара — доколумбова культура в андском регионе.
 Пукара — гора в провинции Педро Доминго Мурильо, Боливия.
 Пукара-де-Тилкара — крепость в провинции Хухуй, Аргентина.
 «Пукара» — аргентинский регбийный клуб из Бурсако (провинция Буэнос-Айрес).
 Pucará — аргентинский лёгкий двухмоторный турбовинтовой штурмовик производства фирмы FMA.
 Pucará — револьвер производства фирмы Rexio (Аргентина).